

Cinema e televisão 
 Only Human (filme de 2004) (Seres queridos), um filme espanhol
 Only Human (filme de 2010), um filme irlandês experimental
 Only Human (programa de televisão), um documentário inglês
 "Only Human", um episódio da série Transformers

Música 
 Only Human (álbum de 12 Stones)
 Only Human (álbum de Cheryl Cole), 2014
"Only Human", canção homónima
 Only Human (álbum de Crease), 2004
 Only Human (álbum de Dina Carroll), 1996
 Only Human (álbum de Hal Crook)
 Only Human, um álbum de Amon Düül II
 Only Human (álbum de At Vance), 2002
 "Only Human", uma canção de Jason Mraz do álbum We Sing, We Dance, We Steal Things